Reflektor – zwierciadło optyczne wklęsłe
 Reflektor – album muzyczny grupy Arcade Fire
 Reflektor – polska grupa literacka
 „Reflektor” – polskie czasopismo literackie ukazujące się w latach 1923-1925
 Reflektor – rosyjsko-gruziński kosmiczny eksperyment radiotechniczny, w formie rozkładanej anteny